Antal Mally – węgierski piłkarz i trener piłkarski
 Janina Mally – nauczycielka, dyrektorka Gimnazjum im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 Komlan Mally – togijski polityk
 (1179) Mally – planetoida z pasa głównego asteroid